Jméno a příjmení Alfred Stevens má více nositelů:
 Alfred Stevens (malíř) (1823–1906), belgický malíř
 Alfred Stevens (sochař) (1818–1875), britský sochař

Podobná jména 
 Alfred Stephens, australský spisovatel
 Alfred Stephen, australský soudce
 Alfredo Stephens, panamský fotbalista, reprezentant